Jaren 70 verwijst naar het achtste decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
70-79
170-179
270-279
370-379
470-479
570-579
670-679
770-779
870-879
970-979
1070-1079
1170-1179
1270-1279
1370-1379
1470-1479
1570-1579
1670-1679
1770-1779
1870-1879
1970-1979